Cinque Vie è una curazia (frazione) del castello (comune) di Serravalle, nella Repubblica di San Marino.

Storia
Prende il nome da un'antica tradizione che pensava che qui passassero cinque vie.

Geografia fisica

Voci correlate 
 Serravalle (San Marino)
 Cà Ragni
 Dogana (San Marino)
 Falciano
 Lesignano
 Ponte Mellini
 Rovereta
 Valgiurata

Curazie dei castelli di San Marino
Serravalle (San Marino)